Philippe Ernzer (* 20. Juni 1998 in Wiltz) ist ein luxemburgischer Unternehmer im Bereich Meteorologie, der seit 2010 die Wetterseite Météo Boulaide betreibt.

Leben 
Bekannt wurde Ernzer unter anderem durch die Berichterstattung über ein heftiges Gewitter im Sommer 2014 in Luxemburg. Er besitzt einen eigenen privaten Wetterdienst. Vom 3. August 2015 bis Januar 2016 moderierte er seine eigene Sendung Météo Boulaide auf dem luxemburgischen Privatsender Apart TV. Seit Januar 2019 präsentiert er im öffentlich-rechtlichen Hörfunksender radio 100,7 die Sendung Reen a Bou - Op Schratt an Tratt mam Wieder. Vom 15. August 2020 bis zum 9. November 2022 leitete Ernzers erste Firma ErnzerMedia den privaten Wetterdienst, der inzwischen von Ernzers zweiten Gesellschaft ClearSky Solutions übernommen wird.

Weblinks 
 Meteoboulaide.com – Homepage von Philippe Ernzers Wetterdienst
 ernzermedia.com – Homepage der ErnzerMedia-Mediengesellschaft
 clearsky.lu - Homepage der ClearSky Solutions-Marketinggesellschaft

Einzelnachweise 

Meteorologe
Luxemburger
Geboren 1998
Mann